Lefkosía kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Eparchía Lefkosías, distrikt, 
 Nicosia, Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar